Тетрабенази́н — лекарство для устранения симптомов гиперкинетических двигательных нарушений. Тетрабеназин был разработан специально для уменьшения тяжести симптомов болезни Хантингтона, был утвержден в 2008 году в США. Это химическое вещество было известно с 1950-х годов. С 2018 года включено в перечень ЖНВЛП.

Фармакология 
Тетрабеназин действует как ингибитор везикулярного переносчика моноаминов (VMAT2). VMAT2 — интегральный политопический белок, который переносит моноамины (в частности, нейромедиаторы серотонин, норадреналин, дофамин и гистамин) из цитозоля клетки в синаптические пузырьки. Угнетение VMAT2 приводит к преждевременной метаболической деградации моноаминов (в частности, дофамина); таким образом, их запасы в ЦНС истощаются.

Показания к применению 
Тетрабеназин используется для лечения:
 хореи, связанной с болезнью Хантингтона;
 синдрома Туретта и нервных тиков;
 поздней дискинезии — тяжёлого и иногда необратимого побочного эффекта, развивающегося при длительном применении многих антипсихотических препаратов, в основном типичных антипсихотиков;
 гемибализма — спонтанных размашистых движений конечностей, развивающихся при повреждении субталамического ядра.

Побочные эффекты 
Поскольку тетрабеназин по своему механизму действия напоминает антипсихотики, многие побочные эффекты их сходятся. Некоторые из них включают:
 депрессию — наиболее частый побочный эффект, развивающийся в той или иной степени у 15 % пациентов;
 акатизию — невозможность долго находиться без движения, сохранять одну и ту же позу;
 головокружение, сонливость/бессонницу, усталость, нервозность, тревогу;
 лекарственный паркинсонизм.
В отличие от антипсихотиков, тетрабеназин не способен вызывать позднюю дискинезию.

Особые указания 
 Вследствие относительно высокой частоты возникновения депрессии препарат не рекомендуется лицам с депрессией в анамнезе.
 Одновременное применение ингибиторов моноаминоксидазы противопоказано.

Торговые названия 
Торговые названия: Nitoman в Канаде и Xenazine в Новой Зеландии и некоторых частях Европы.

Примечания 

Нейротропные средства
Кетоны
Перечень ЖНВЛП
Орфанные препараты